Lubno peut désigner en Pologne :

 Lubno, village de la voïvodie de Lubusz
 Lubno, village de la voïvodie de Poméranie occidentale